Osburn kan som auktorsförkortning betyda:

 Raymond C. Osburn
 William Osburn

Robotskapade auktorsförkortningar